Кушнир Александр Григорьевич (1942—2011) — доктор исторических наук, профессор.

Биография 
В 1965 году окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, специализировался по проблемам либерально-земского движения в России 2-й половины XIX века. В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменения административно-территориального устройства РСФСР (30-40-е годы)». В 1991 г. защитил докторскую диссертацию «Генезис политико-административного устройства советской России». Научные интересы: русская этнотерриториальная история, история государственной символики, генеалогия Рюриковичей, политическая история 1-й половины XX в. Автор более ста научных, научно-справочных, учебных, учебно-методических работ. С 1976 г. работал в МИРЭА, преподавал отечественную историю. Председатель методологического семинара кафедры. Действительный член (академик) Академии профессионального образования (1996 г.) и Академии военных наук (2003 г.), член-корреспондент Российской академии естественных наук (2004 г.).

Библиография 

 Кушнир А.Г. "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет..." (Субъективный взгляд на политическое и иное прошлое России с древнейших времен до наших дней). Издание переработанное и дополненное. — М.,1997

Примечания 

Выпускники исторического факультета МГУ